Sanuki é o nome de vários locais no Japão:
Sanuki - cidade na prefeitura de Kagawa.
Província de Sanuki, uma antiga província do Japão.

Desambiguação